Канет-де-Мар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 5,56 км². Население — 13 915 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Videos de Canet de Mar
 Página web del ayuntamiento de Canet de Mar
 Canet de Mar
 Patrimonio arquitectónico de Canet de Mar (en catalán)

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны